Buried Treasure – film del 1921 diretto da George D. Baker
Buried Treasure – cortometraggio di animazione del 1925
Buried Treasure – cortometraggio del 1926 diretto da Robert F. McGowan

 Buried Treasure canzone 1983